Toni Bürgler ist der Name folgender Personen:

* Toni Bürgler (Musiker) (1935–2022), Schweizer Musiker
 Toni Bürgler (Skirennfahrer) (* 1957), Schweizer Skirennfahrer